Председатель Президиума
 Гусаков Владимир Григорьевич. Доктор экономических наук, академик
 Чижик, Сергей Антонович — Зампред президиума. Доктор технических наук, академик
 Килин, Сергей Яковлевич. Заместитель Председателя Президиума. Доктор физико-математических наук, академик
 Сукало, Александр Васильевич Заместитель Председателя Президиума. Доктор медицинских наук, академик
 Казакевич, Пётр Петрович Заместитель Председателя Президиума. Доктор технических наук, член-корреспондент
 Кильчевский, Александр Владимирович. Главный ученый секретарь. Доктор биологических наук, академик

Члены Президиума Национальной академии наук Беларуси
 Азаренко, Владимир Витальевич — академик-секретарь Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси
 Гапоненко, Сергей Васильевич — директор исполнительной дирекции Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
 Иванец Андрей Иванович, заместитель директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси»
 Коваленя, Александр Александрович академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси
 Ласковнёв, Александр Петрович академик-секретарь Отделения физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси
 Карпенко, Игорь Васильевич — Министр образования
 Никифоров, Михаил Ефимович — академик-секретарь Отделения биологических наук Национальной академии наук Беларуси
 Орлович, Валентин Антонович — академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси
 Пальчик, Геннадий Владимирович — Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
 Семашко, Владимир Ильич Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
 Сердюченко, Николай Сергеевич академик-секретарь Отделения медицинских наук Национальной академии наук Беларуси
 Снопков, Николай Геннадьевич — Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь
 Усанов, Сергей Александрович академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси
 Шумилин, Александр Геннадьевич — Председатель Государственного комитета по науке и технологиям

Ссылки 
 

Национальная академия наук Беларуси